

Osoby noszące nazwisko Popper 
 David Popper – czeski wiolonczelista (1843–1913)
 Ilona Novák-Popper – węgierska pływaczka (ur. 1925)
 Karl Popper – austriacki filozof (1902–1994)
 Wolf Popper – żydowski kupiec (zm. 1621)

Zobacz też 
 poppers